Secu peut signifier :

Toponyme 

 Secu, un village situé dans le județ de Caraș-Severin ;
 Secu, une commune située dans le județ de Dolj.

Divers 
 Sécu, le système français de remboursement des soins de santé.